Никола́й Леони́дович Ско́рик (; род. 27 ноября 1972, Одесса) — украинский политический и государственный деятель, председатель Одесской областной государственной администрации (2013—2014) при президенте Януковиче, был смещён с занимаемой должности и. о. президента Александром Турчиновым. Депутат VIII созыва Верховной Рады от партии Оппозиционный блок и депутат IХ созыва Верховной Рады Украины от партии Оппозиционная платформа — За жизнь.

Биография 
Родился в Одессе. Там же окончил общеобразовательную школу № 121 (1989 г.).

В 1994 году окончил Одесский политехнический институт по специальности «Экономика и управление в машиностроении» с квалификацией инженера-экономиста.

1994 — менеджер в СП «Приморье».

В мае 1995 года возглавил отдел развития АКБ «Имэксбанк».

В ноябре 1999 года назначен исполняющим обязанности председателя правления «Имэксбанка», с декабря — председатель правления.

С марта 2002 года — помощник народного депутата Украины.

С мая 2006 года по ноябрь 2010 года — председатель Одесского областного совета.

С 16 ноября 2010 года по ноябрь 2013 года — министр финансов АР Крым.

8 октября 2012 года — государственный служащий первого ранга.

С 8 ноября 2013 года по 3 марта 2014 года был председателем Одесской областной государственной администрации.

На парламентских выборах 26 октября 2014 года баллотировался в Верховную Раду от партии Оппозиционный блок, в списке которой занимал 10 место. После прохождения партии в парламент стал депутатом VIII созыва.

На парламентских выборах 21 июля 2019 года баллотировался в Верховную Раду от партии Оппозиционная платформа — За жизнь, в избирательном списке которой занимал 16 место. После прохождения партии в парламент стал депутатом IХ созыва.

На местных выборах 2020 года участвовал в выборах мэра города Одесса от партии «ОПЗЖ», в первом туре занял 2-е место (19,06 %, 39351 голосов), уступив действующему градоначальнику Геннадию Труханову (37,54%, 77518). Во втором туре получил поддержку от бывших конкурентов на выборах в лице Сергея Кивалова и Евгения Червоненко

Кандидат экономических наук.

Почётный президент одесского регбийного клуба «КРЕДО-1963».

Государственные награды 
 Орден «За заслуги» II ст. (27 июня 2013) — за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно — техническое, культурно — образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм
 Орден «За заслуги» III ст. (5 декабря 2008) — за весомый личный вклад в развитие местного самоуправления, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Одесской областной госадминистрации
 Официальный сайт Николая Скорика

Помощники народных депутатов Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Выпускники Одесского национального политехнического университета
Председатели Одесского областного совета
Министры Автономной Республики Крым
Кандидаты экономических наук
Члены Партии регионов Украины
Члены Партии развития Украины
Члены партии «Оппозиционный блок»
Члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»